Fröberg är ett svenskt efternamn som bärs av 1 724 personer (2021) i Sverige. Stavningen Fröbergh innehar 8 personer i Sverige (2021).

Personer med efternamnet Fröberg eller Fröbergh
 Andreas Fröberg (aktiv på 1700-talet), stråkinstrumentmakare
 Anna-Lisa Fröberg (1887–1979), skådespelare

 Björne Fröberg (född 1959), basist

 Carl Wilhelm Fröberg Wenus (1770–1851), militär och grafiker
 Carl-Erik Fröberg (1918–2007), datalog och fysiker
 Carl-Lennart Fröbergh (1933–2012), skådespelare och statist
 Christian Fröberg(1835–1907), borgmästare och riksdagsman
 Clara Fröberg (född 1980), manusförfattare

 Dan Fröberg (född 1957), konstnär och musiker
 Dan Fröberg (fotbollsspelare) (född 1964)

 Einar Fröberg (1875–1934), skådespelare, regissör, manusförfattare och författare
 Erik Fröberg (1682–1751), överste, adlad men utan avkomma
 Eva Fröberg  (1871–1957), godsägare och föreningsledare

 Håkan Fröberg (född 1986), innebandyspelare

 Ingemar Fröberg (1921–1999), målare
 Izabella Fröberg (född 1985), programleare

 Johan Fröberg, flera personer
 Johan Fröberg (musiker) (1812–1884), violoncellist
 Johan Fröberg (skådespelare) (1847–1909), skådespelare och regissör
 John Fröberg (1886–1942), industriman
 John Fröberg (konstnär) (1892–1956), porträtt- och landskapsmålare
 Jonathan Fröberg (född 1994), artist och låtskrivare

 Linus Fröberg (född 1993), ishockeyspelare

 Maria Fröberg (1886–1962), mönstertecknare och konstnär
 Mauritz Ludvig Fröberg (1851–1907), skådespelare och teaterdirektör

 Oscar Fröberg (född 1996), ishockeyspelare

 Peter Fröberg Idling (född 1972), författare, litteraturkritiker och jurst
 Ralf Fröberg (född 1943), matematiker, professor
 Ruth Fröberg  (1893–1966), pianist

 Sture Fröberg (1924–1990), skådespelare

 Tobias Fröberg (född 1973), artist, låtskrivare och musikproducent

 Åsa Fröberg (född 1968), väderpresentatör

Källor

Svenska efternamn